Chiesa di Sant'Antonino Martire a Bedonia
 Chiesa di Sant'Antonino Martire a Besazio
 Chiesa di Sant'Antonino Martire a Castelbuono
 Chiesa di Sant'Antonino Martire a Cogorno
 Chiesa di Sant'Antonino Martire a Concesio
 Chiesa di Sant'Antonino Martire a Fara in Sabina
 Chiesa di Sant'Antonino Martire a Ficarolo
 Chiesa di Sant'Antonino Martire a Giuncugnano
 Chiesa di Sant'Antonino Martire a Lozza
 Chiesa di Sant'Antonino Martire a Nova Milanese
 Chiesa di Sant'Antonino Martire a Pofi
 Chiesa di Sant'Antonino Martire a Quattro Castella
 Chiesa di Sant'Antonino Martire a Salvaterra, frazione di Badia Polesine
 Duomo di Sant'Antonino Martire a Sant'Angelo dei Lombardi
 Chiesa di Sant'Antonino Martire – a Sant'Antonino di Susa 
 Chiesa di Sant'Antonino Martire a Triuggio

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Antonino
 Chiesa di Sant'Antonio
 Chiesa di Sant'Antonio Abate
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova
 Cappella di Sant'Antonio
 Oratorio di Sant'Antonio Abate